Több település neve:

Adásztevel, község Veszprém megyében
Nagytevel, község Veszprém megyében
Tevel, község Tolna megyében